

Musica
Manon – opera lirica di Jules Massenet (1884)
Manon – canzone del cantante francese Serge Gainsbourg

Cinema
Manon – film diretto da Henri-Georges Clouzot (1949)
Manon – film diretto da Yoichi Higashi (1981)

Teatro
Manon – regia di Carmelo Bene (1964)

Televisione
Manon – regia di Sandro Bolchi (1976)

Altro
Manon – diminutivo francese del nome proprio di persona Maria
Manon – piroscafo da carico italiano
Mañón – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia